Серге́й Миро́нов:
 Миронов, Сергей Александрович (1910—1998) — советский лингвист.
 Миронов, Сергей Анатольевич — российский политик, заместитель Председателя Правительства Камчатского края.
 
 Миронов, Сергей Михайлович (род. 1953) — российский политик, председатель Совета Федерации (2001—2011).
 Миронов, Сергей Наумович (Мирон Иосифович Король; 1894—1940) — советский деятель госбезопасности и дипломат.
 Миронов, Сергей Николаевич (род. 1988) — российский футболист.
 Миронов, Сергей Павлович (род. 1948) — российский врач.